Mohrenstraße steht für:
 Mohrenstraße (Berlin), Innerortsstraße in Berlin
 U-Bahnhof Mohrenstraße, ein U-Bahnhof der U-Bahn-Linie 2 (Berlin)
 Mohrenstraße (Bonn), Innerortsstraße in Bonn, siehe Dollendorfer Straße 15 (Bonn) (ehem. Mohrenstraße 9)
 Mohrenstraße (Coburg), Innerortsstraße in Coburg, siehe Liste der Baudenkmäler in Coburg/M #Mohrenstraße
 Mohrenstraße (Düren), Innerortsstraße in Düren, siehe Zehnthofstraße (Düren)
 Mohrenstraße (Fürth), Innerortsstraße in Fürth, siehe Liste der Baudenkmäler in Fürth/M#Mohrenstraße
 Mohrenstraße (Gotha), Innerortsstraße in Gotha, siehe Volkshaus zum Mohren
 Mohrenstraße (Köln), Innerortsstraße in Köln, siehe Gregorius Maurus#Mohrenstraße in Köln
 Mohrenstraße (Radebeul), Innerortsstraße in Radebeul
 Mohrenstraße (Wuppertal), Innerortsstraße in Wuppertal, siehe Liste der Baudenkmäler im Wuppertaler Wohnquartier Heckinghausen

Siehe auch:
 Mohrenplatz